Tommy är  och kan syfta på:

 Tommy –  ett engelskt smeknamn för Thomas
 Tommy Atkins eller Tommy – en term för en vanlig soldat i den brittiska armén
 Tommy gun – namn i pressen för kulsprutepistolen Thompson
 Tommy (rockopera) – ett musikalbum, en film och en musikal av The Who
 Tommy på duken – humorserie i tolv avsnitt på ZTV 1995
 Tommy (2014) – svensk thrillerfilm från 2014
 Tommy (1985–1987) – musikalbum av The Wedding Present

Se även 
Tommy James & the Shondells
Tim och Tommy
Tommy tycker om mej